{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Sangsom 6 Red World Grand Prix
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | 8 — 13 июля 2008
|-
|align = "center" | Montien Riverside Hotel
|-
| Статус — Pro-Am
|-
| Призовой фонд — ?
|-
| Победитель — ?
|-
| Высший брейк — 75 (Майкл Холт (дважды), Марк Селби, Майк Данн, Салех Мохаммед и Мохаммед Шехаб)
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2008 — Рики Уолден
|-
| Финалист — Стюарт Бинэм
|-
|}Sangsom 6-red Snooker International 2008 — профессионально-любительский снукерный турнир, который проходил с 8 по 13 июля 2008 года в Бангкоке, Таиланд. Всего сыграли 48 снукеристов, 21 из них были на тот момент в мэйн-туре.

Победителем турнира стал Рики Уолден, обыгравший в финале Стюарта Бинэма со счётом 8:3.

 Высший брейк 

 75 — Майкл Холт (дважды), Марк Селби, Майк Данн, Салех Мохаммед и Мохаммед Шехаб

 Результаты 
 Групповая стадия 

В групповой стадии участвовали 48 игроков в 8 группах. По 4 снукериста, набравших наилучшие показатели по итогам всех 5 матчей, выходили в плей-офф.

 Группа A 

 Уайт 5:0 Гоулд 	
 Качайвон 2:5 Мехта Селби 5:0 Купе
 Уайт 1:5 Купе Качайвон 4:5 Гоулд Мехта 5:4 Купе
 Селби 4:5 Уайт Мехта 4:5 Гоулд Качайвон 4:5 Уайт Селби 5:3 Гоулд
 Качайвон 5:3 Купе
 Селби 5:2 Мехта
 Селби 5:3 Качайвон
 Уайт 5:4 Мехта
 Купе	0:5 Гоулд Группа B 

 Мерчант 4:5 Бун Ун-Нух 5:0 Ау
 Бун 5:0 Петтман
 Эбдон 5:0 Мерчант
 Ун-Нух 5:0 Петтман
 Ау 5:2 Бун
 Мерчант 3:5 Петтман Эбдон 5:2 Ау
 Эбдон 5:4 Ун-Нух
 Эбдон 5:4 Бун
 Ау 0:5 Петтман Ун-Нух 5:0 Мерчант
 Эбдон 3:5 Петтман Ау 5:4 Мерчант
 Ун-Нух 4:5 Бун Группа C 

 Тхан 1:5 Уэллс	
 Саенла 5:3 Чан	
 Доэрти 2:5 Дэвис Саенла 5:0 Тхан	
 Чан 5:2 Уэллс	
 Саенла 5:1 Уэллс	 
 Доэрти 5:3 Тхан	 
 Чан 2:5 Дэвис	 
 Доэрти 3:5 Чан	 
 Тхан 1:5 Дэвис	
 Доэрти 5:0 Уэллс	
 Тхан 0:5 Чан	
 Саенла 4:5 Дэвис	
 Доэрти 5:4 Саенла	 
 Уэллс 0:5 Дэвис Группа D 

 Уоттана 5:2 Субах
 Лим 5:4 Форд
 Свэйл 5:3 О'Кейн
 Субах 1:5 Форд Свэйл 5:1 Уоттана
 О'Кейн 5:3 Лим
 Свэйл 5:1 Субах 
 Уоттана 5:4 Форд
 Субах 3:5 О'Кейн Свэйл 5:1 Лим
 Субах 5:4 Лим
 Свэйл 4:5 Форд Уоттана 5:3 О'Кейн
 Уоттана 5:0 Лим
 О'Кейн 0:5 Форд Группа E 

 Бинэм 5:1 Тан
 Мохаммед  5:3 Данн
 Махитхи 5:2 Тан
 Бинэм  5:3 Аль-Джоакар
 Махитхи 0:5 Мохаммед Аль-Джоакар 2:5 Данн Тан 0:5 Мохаммед Бинэм 4:5 Мохаммед Тан 4:5 Аль-Джоакар Махитхи 5:1 Данн
 Тан 2:5 Данн Махитхи 5:3 Аль-Джоакар
 Бинэм  1:5 Данн Мохаммед  5:4 Аль-Джоакар
 Бинэм  5:4 Махитхи

 Группа F 

 Ноппачорн 5:3 Азиз
 Бонд 5:2 Фукада
 Мифсуд 3:5 Мики Ноппачорн 5:3 Мики
 Мифсуд 5:3 Азиз
 Фукада 0:5 Азиз Бонд 5:4 Ноппачорн
 Мифсуд 5:1 Фукада
 Азиз 2:5 Мики Бонд 5:0 Мики
 Ноппачорн 3:5 Мифсуд Бонд 5:2 Мифсуд
 Фукада 1:5 Мики Бонд 3:5 Азиз
 Ноппачорн 5:1 Фукада

Группа G 

 Чандра 2:5 Уолден
 Сонгсермсават 5:2 Селт
 Фонбан 5:1 Шехаб
  Селт 5:2 Чандра
 Сонгсермсават 3:5 Уолден
 Фонбан 5:4 Сонгсермсават
 Селт 1:5 Шехаб
 Селт 4:5 Уолден
 Фонбан 5:3 Чандра
 Сонгсермсават 4:5 Шехаб
 Фонбан 5:2 Уолден
 Шехаб 0:5 Уолден
 Сонгсермсават 1:5 Чандра
 Фонбан 4:5 Селт
 Чандра 5:3 Шехаб

Группа H 

 Сантуш 5:3 Саджад
 Харольд 5:4 Уэллс
 Фуканг 5:3 Холт
 Уэллс 5:2 Холт
 Фуканг 5:3 Саджад
 Фуканг 3:5 Уэллс
 Саджад 5:3 Холт
 Харольд 5:2 Сантуш
 Сантуш 3:5 Уэллс
 Харольд 5:0 Фуканг
 Харольд 5:0 Саджад
 Фуканг 2:5 Сантуш
 Харольд 2:5 Холт
 Саджад 1:5 Уэллс
 Сантуш 4:5 Холт

Плей-офф 

{{Турнир32 с пропусками
| RD1= 1/16 финала  Матчи до 6 побед
| RD2= 1/8 финала  Матчи до 6 побед
| RD3= 1/4 финала  Матчи до 7 побед
| RD4= 1/2 финала  Матчи до 7 побед
| RD5= Финал  Матч до 8 побед
| team-width=20
| RD1-seed01= 
| RD1-team01=Марк Дэвис
| RD1-score01=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=Адитъя Мехта
| RD1-score02=6 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=Том Форд
| RD1-score03=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Рики Уолден
| RD1-score04=6 
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Майк Данн
| RD1-score05=6 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Итаро Сантуш
| RD1-score06=4
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Джимми Мики
| RD1-score07=6 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=Питер Эбдон
| RD1-score08=2
| RD1-seed09=
| RD1-team09= Найджел Бонд
| RD1-score09=6 
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Стюарт Петтман
| RD1-score10=2
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=Манан Чандра
| RD1-score11=6 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Дэниел Уэллс 
| RD1-score12=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=Джеймс Уоттана
| RD1-score13=6 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=Аттасит Махитхи
| RD1-score14=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=Кен Доэрти
| RD1-score15=6 
| RD1-seed16= 
| RD1-team16=Марк Селби
| RD1-score16=3
| RD1-seed17=
| RD1-team17= Дэйв Харольд
| RD1-score17=3
| RD1-seed18=
| RD1-team18= Мэттью Селт
| RD1-score18=6
| RD1-seed19=
| RD1-team19= Мартин Гоулд
| RD1-score19=6 
| RD1-seed20= 
| RD1-team20=Тепчайя Ун-Нух 
| RD1-score20=4
| RD1-seed21=
| RD1-team21= Стив Мифсуд
| RD1-score21=1
| RD1-seed22= 
| RD1-team22=Супож Саенла
| RD1-score22=6 
| RD1-seed23= 
| RD1-team23=Стюарт Бинэм
| RD1-score23=6 
| RD1-seed24=
| RD1-team24=Джо Свэйл
| RD1-score24=4
| RD1-seed25=
| RD1-team25= Файтун Фонбан
| RD1-score25=3
| RD1-seed26= 
| RD1-team26=Майкл Холт
| RD1-score26=6 
| RD1-seed27=
| RD1-team27= Кит И Бун
| RD1-score27=6 
| RD1-seed28= 
| RD1-team28=Джимми Уайт
| RD1-score28=3
| RD1-seed29=
| RD1-team29= {{Nowrap|Ноппадон Ноппачорн}}
| RD1-score29=6 
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Чан Квок Мин
| RD1-score30=1
| RD1-seed31=
| RD1-team31= Дин О'Кейн
| RD1-score31=1
| RD1-seed32= 
| RD1-team32=Салех Мохаммед
| RD1-score32=6 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01=Адитъя Мехта
| RD2-score01=1
| RD2-seed02=
| RD2-team02=Рики Уолден
| RD2-score02=6 
| RD2-seed03=
| RD2-team03=Майк Данн
| RD2-score03=1
| RD2-seed04=
| RD2-team04=Джимми Мики
| RD2-score04=6 
| RD2-seed05=
| RD2-team05=Найджел Бонд
| RD2-score05=6 
| RD2-seed06=
| RD2-team06=Манан Чандра
| RD2-score06=3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=Джеймс Уоттана
| RD2-score07=6 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=Кен Доэрти
| RD2-score08=2
| RD2-seed09=
| RD2-team09=Мэттью Селт
| RD2-score09=5
| RD2-seed10=
| RD2-team10=Мартин Гоулд
| RD2-score10=6 
| RD2-seed11= 
| RD2-team11=Супож Саенла 
| RD2-score11=2
| RD2-seed12= 
| RD2-team12=Стюарт Бинэм
| RD2-score12=6 
| RD2-seed13= 
| RD2-team13=Майкл Холт
| RD2-score13=6 
| RD2-seed14=
| RD2-team14=Кит И Бун
| RD2-score14=5
| RD2-seed15=
| RD2-team15=
| RD2-score15=4
| RD2-seed16= 
| RD2-team16=Салех Мохаммед
| RD2-score16=6 
| RD3-seed01=
| RD3-team01=Рики Уолден
| RD3-score01=7 
| RD3-seed02=
| RD3-team02=Джимми Мики
| RD3-score02=5
| RD3-seed03=
| RD3-team03=Найджел Бонд
| RD3-score03=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04=Джеймс Уоттана
| RD3-score04=7  
| RD3-seed05=
| RD3-team05=Мартин Гоулд
| RD3-score05=3
| RD3-seed06= 
| RD3-team06=Стюарт Бинэм 
| RD3-score06=7 
| RD3-seed07=
| RD3-team07=Майкл Холт
| RD3-score07=7 
| RD3-seed08= 
| RD3-team08=
| RD3-score08=3
| RD4-seed01=
| RD4-team01=Рики Уолден
| RD4-score01=7 
| RD4-seed02=
| RD4-team02=Джеймс Уоттана
| RD4-score02=6
| RD4-seed03= 
| RD4-team03=

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о турнире на Cue Sports India 

2008 год в снукере
Sangsom 6 Red World Grand Prix